Edward Olive (né le  à Dublin) est un acteur de cinéma et télévision. Parle anglais, français, espagnol, portugais, italien, roumain & allemand.

Films 

 Give and Take, and Take (2003) — Joey 'Shoes'The Lackey. (en anglais)
 London Street (2003) TV Series — Activiste (en espagnol)
 Opium (2004) — Ministre britannique (en français)
 Arritmia (2006) — Analyste d'Intelligence (en anglais (US))

Liens externes 

 
 Site de acteur

 Site de photographe
 Article dans le magazine CFYE (de photographe)
 Interview dans le magazine CFYE (de photographe)
 Interview dans la presse (en espagnol) (de photographe)

Acteur irlandais
Acteur anglais
Naissance en janvier 1970
Étudiant de l'université de Leeds